Gavignano kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Gavignano, Haute-Corse, kommun, departementet Haute-Corse i regionen Korsika,

Italien 

 Gavignano, Italien, kommun, Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale,